Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „15”.

Wojska Polskiego
 15 Regiment Pieszy Koronny – pułk piechoty wojsk koronnych
 15 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 15 Pułk Piechoty Liniowej – pułk Królestwa Kongresowego
 15 Pułk Strzelców Polskich – 5 Dywizja Strzelców Polskich (II Korpus)
 15 Pułk Strzelców Polskich (AP we Francji) – pułk piechoty polskiej 4 Dywizji Strzelców Polskich sformowany w Rosji ramach Armii Polskiej we Francji; późniejsze 31 Pułk Strzelców Kaniowskich i 49 Huculski Pułk Strzelców
 15 Piechoty (1919) → 18 Pułk Piechoty
 15 Pułk Piechoty „Wilków” (1919-1939)
 15 Pułk Piechoty „Wilków” (1941-1942)
 15 Pułk Piechoty „Wilków” AK (1944) odtworzony w powstaniu warszawskim
 15 Pułk Piechoty „Wilków” AK (1944) odtworzony na terenie Inspektoratu Puławy AK
 15 Pułk Piechoty (1944-1957)

Austriacki
 15 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierskie
 15 Pułk Piechoty Austro-Węgier
 15 Pułk Piechoty k.k. Landwehry
 15 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Niemiecki
 15 Pułk Piechoty im. Księcia Fryderyka Niderlandzkiego (2 Westfalski) – sformowany 1 lipca 1813; stacjonował w Minden; został przyporządkowany do VII Korpusu

Rosyjskie
 15 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (15-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 15 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (15-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Odessa
 15 Szlisselburski Pułk Piechoty
 15 Tyfliski Pułk Grenadierów